Proba de floretă feminin la Campionatul Mondial din 2014 s-a desfășurat pe 19 iulie la Kazan, turul preliminar fiind organizat pe 16 iulie.

Medaliate

Rezultate

Faze finale

Prima jumătate

Prima secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 1
| RD1-team01  =  Elisa Di Francisca
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 64
| RD1-team02  =  Eman Shaaban
| RD1-score02 = 14

| RD1-seed03  = 33
| RD1-team03  =  Corinne Maîtrejean
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 32
| RD1-team04  =  Małgorzata Wojtkowiak
| RD1-score04 = 12

| RD1-seed05  = 17
| RD1-team05  =  Liu Yongshi
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 48
| RD1-team06  =  Haruka Yanaoka
| RD1-score06 = 11

| RD1-seed07  = 49
| RD1-team07  =  Flavia Mormandi
| RD1-score07 = 8
| RD1-seed08  = 16
| RD1-team08  =  Le Huilin
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 9
| RD1-team09  =  Jeon Hee-sook
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 56
| RD1-team10  =  Ana Bulcão
| RD1-score10 = 6

| RD1-seed11  = 41
| RD1-team11  =  Katja Wächter
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 24
| RD1-team12  =  Martyna Synoradzka
| RD1-score12 = 6

| RD1-seed13  = 25
| RD1-team13  = {{Nowrap| Saskia Loretta Garcia}}
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 40
| RD1-team14  =  Shiho Nishioka
| RD1-score14 = 12

| RD1-seed15  = 57
| RD1-team15  =  Wong Cheryl Ye Han
| RD1-score15 = 7
| RD1-seed16  = 8
| RD1-team16  =  Martina Batini
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 1
| RD2-team01  =  Elisa Di Francisca
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 33
| RD2-team02  =  Corinne Maîtrejean
| RD2-score02 = 8

| RD2-seed03  = 17
| RD2-team03  =  Liu Yongshi
| RD2-score03 = 10
| RD2-seed04  = 16
| RD2-team04  =  Le Huilin
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 9
| RD2-team05  =  Jeon Hee-sook
| RD2-score05 = 13
| RD2-seed06  = 41
| RD2-team06  =  Katja Wächter
| RD2-score06 = 15

| RD2-seed07  = 25
| RD2-team07  = 
| RD2-score07 = 8
| RD2-seed08  = 8
| RD2-team08  =  Martina Batini
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 1
| RD3-team01  =

A 2-a secțiune 
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  =  Inès Boubakri
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Nataly Michel
| RD1-score02 = 9

| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Szilvia Jeszenszky
| RD1-score03 = 4
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Natalia Sheppard
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Chen Bingbing
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Andrea Bímová
| RD1-score06 = 7

| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  = 
| RD1-score07 = 3
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Ysaora Thibus
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Nam Hyun-hee
| RD1-score09 = 6
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Kim Mi-na
| RD1-score10 = 15

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Wang Chen
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Edina Knapek
| RD1-score12 = 12

| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Yulitza Suarez
| RD1-score13 = 6
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Olha Leleiko
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  =  Eleanor Harvey
| RD1-score15 = 9
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Inna Deriglazova
| RD1-score16 = 13

| RD2-seed01  = 5
| RD2-team01  =  Inès Boubakri
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 28
| RD2-team02  = 
| RD2-score02 = 4

| RD2-seed03  = 21
| RD2-team03  =  Chen Bingbing
| RD2-score03 = 14
| RD2-seed04  = 12
| RD2-team04  =  Ysaora Thibus
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 52
| RD2-team05  =  Kim Mi-na
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 45
| RD2-team06  =  Wang Chen
| RD2-score06 = 11

| RD2-seed07  = 36
| RD2-team07  =  Olha Leleiko
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 4
| RD2-team08  =  Inna Deriglazova
| RD2-score08 = 8

| RD3-seed01  = 5
| RD3-team01  = {{Nowrap| Inès Boubakri}}
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 12
| RD3-team02  =  Ysaora Thibus
| RD3-score02 = 14

| RD3-seed03  = 52
| RD3-team03  =  Kim Mi-na
| RD3-score03 = 13
| RD3-seed04  = 36
| RD3-team04  =  Olha Leleiko
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 5
| RD4-team01  =

A 2-a jumătate

A 3-a secțiune
{{16TeamBracket 
| RD1         = Round of 64
| RD2         = Round of 32
| RD3         = Round of 16
| RD4         = Quarterfinals

| team-width  =

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Valentina Vezzali
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Adriana Camacho
| RD1-score02 = 6

| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Nicole Ross
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  =  Karolina Chlewińska
| RD1-score04 = 10

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  Oh Ha-na
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  = 
| RD1-score06 = 7

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Mariana Daffner
| RD1-score07 = 5
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Diana Iakovleva
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Lee Kiefer
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Wang Wenying
| RD1-score10 = 4

| RD1-seed11  = 43
| RD1-team11  =  Fanny Kreiss
| RD1-score11 = 4
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  Astrid Guyart
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Aleksandra Sînîta
| RD1-score13 = 5
| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  Anne Sauer
| RD1-score14 = 12

| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =  Kelleigh Ryan
| RD1-score15 = 15
| RD1-seed16  = 6
| RD1-team16  =  Carolin Golubytskyi
| RD1-score16 = 11

| RD2-seed01  = 3
| RD2-team01  = {{Nowrap| Valentina Vezzali}}
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 35
| RD2-team02  =  Nicole Ross
| RD2-score02 = 8

| RD2-seed03  = 35
| RD2-team03  =  Oh Ha-na
| RD2-score03 = 15
| RD2-seed04  = 14
| RD2-team04  =  Diana Yakovleva
| RD2-score04 = 13

| RD2-seed05  = 11
| RD2-team05  =  Lee Kiefer
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 22
| RD2-team06  =  Astrid Guyart
| RD2-score06 = 10

| RD2-seed07  = 38
| RD2-team07  =  Anne Sauer
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 59
| RD2-team08  =  Kelleigh Ryan
| RD2-score08 = 13

| RD3-seed01  = 3
| RD3-team01  = {{Nowrap| Valentina Vezzali}}
| RD3-score01 = 12
| RD3-seed02  = 19
| RD3-team02  =  Oh Ha-na
| RD3-score02 =9

| RD3-seed03  = 11
| RD3-team03  =  Lee Kiefer
| RD3-score03 = 15
| RD3-seed04  = 38
| RD3-team04  =  Anne Sauer
| RD3-score04 = 9

| RD4-seed01  = 3
| RD4-team01  =

A 4-a secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  = {{nowrap| Larisa Korobeinikova}}
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  =  Alanna Goldie
| RD1-score02 = 5

| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  Karin Miyawaki
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  =  Katerîna Cențova
| RD1-score04 = 14

| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Gaëlle Gebet
| RD1-score05 = 9
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Magdalena Knop
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  Shannon Comerford
| RD1-score07 = 8
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  =  Nzingha Prescod
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  =  Iulia Biriukova
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 50
| RD1-team10  =  Liu Yan Wai
| RD1-score10 = 9

| RD1-seed11  = 47
| RD1-team11  =  Liz Rivero
| RD1-score11 = 3
| RD1-seed12  = 18
| RD1-team12  =  Margaret Lu
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 31
| RD1-team13  = 
| RD1-score13 = 14
| RD1-seed14  = 34
| RD1-team14  =  Gabriella Varga
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 63
| RD1-team15  =  Tais Rochel
| RD1-score15 = 11
| RD1-seed16  = 2
| RD1-team16  =  Arianna Errigo
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 7
| RD2-team01  =

Referințe
 Rezultate și tablouri competiționale  pe fencingworldwide.com
 Clasament complet la Federația Internațională de Scrimă

Campionatul Mondial de Scrimă din 2014